Санта-Коломба-де-Куруэньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 92,14 км². Население — 564 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона